DGS steht als Abkürzung für:

 Deutsche Gebärdensprache, die visuell-manuelle Sprache, in der gehörlose und schwerhörige Personen in Deutschland untereinander kommunizieren
 Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde e. V., eine gemeinnützige, wissenschaftliche Fachgesellschaft zur Erforschung und zum Schutz von Säugetieren
 Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e. V.
 Deutsche Gesellschaft für Senologie
 Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.
 Deutsche Gesellschaft für Soziologie
 Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik
 Deutsche Gesellschaft für Stereoskopie
 Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention
 Deutscher Gehörlosen-Sportverband e. V., Dachverband für Sport von Gehörlosen und Menschen mit Hörbehinderung
 DGS Druckguss Systeme AG
 Direcção-Geral de Estatística, Vorgänger des Institutu Nasionál Estatístika Timor-Leste, Behörde für Statistik von Osttimor
 Direção-Geral de Segurança (Generaldirektion Sicherheit), portugiesische Geheimpolizei 1969–1974
 Direction générale de la Santé, französische Gesundheitsbehörde (fr)
 Direction Générale de la Statistique, staatliche Statistikbehörde von Gabun
 Dynamische-Geometrie-Software, siehe dynamische Geometrie

Abkürzung